En Pologne, Kąkolewo peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Kąkolewo, un village de la gmina de Granowo ;
 Kąkolewo, un village de la gmina de Grodzisk Wielkopolski ;
 Kąkolewo, un village du powiat de Leszno ;
 Kąkolewo, un village du powiat d'Ostrów Wielkopolski.